Це список міст країн Балтії за населенням. Населення вимірюється кордонами міста, встановленими на національному рівні, незалежно, кожним статистичним бюро. До них належать: Latvijas Statistika (Латвія), Eesti Statistika (Естонія), та Lietuvos Statistika (Литва). Серед 30 найбільших за населенням міст Балтії, 15 є литовськими, 10 латвійськими, та 5 естонськими.

Посилання

ISPV Pasvaldibas iedzivotaju skaits pagasti.pdf  
The Statistical Yearbook of Lithuania 2010 

Балтійські країни

Списки:Балтійські країни